Onderdistrict in Indonesië
 Wonodadi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Wonodadi (Gading Rejo), een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Wonodadi (Tanjung Sari), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Wonodadi (Bandar), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Wonodadi (Buayan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonodadi (Butuh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Wonodadi (Plantungan), een plaats in het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
 Wonodadi (Pracimantoro), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Wonodadi (Ngrayun), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Wonodadi (Pulau Rimau), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra